Quashie ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Quashie (* 1967), Musiker aus Trinidad und Tobago, siehe The Mad Stuntman
 Nigel Quashie (* 1978), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Quarshie